Il titolo Il colpo può riferirsi a diverse opere:

Il colpo (Lyftet) – film  del 1978, diretto da Anders Lönnbro
Il colpo – film TV del 1989, diretto da Sauro Scavolini
Il colpo - Analisi di una rapina (Croupier) – film del 1998, diretto da Mike Hodges
Il colpo (Heist) – film del 2001, diretto da David Mamet
Il colpo - The Hit (The Hit) – film del 2001, diretto da Vincent Monton